

Ешлі — місто, штат Іллінойс
 Ешлі — місто, штат Індіана
 Ешлі — місто, штат Північна Дакота
 Ешлі — місто, штат Пенсільванія
 Ешлі — селище, штат Мічиган
 Ешлі — селище, штат Огайо
 Ешлі — переписна місцевість, штат Міссурі